Екатерина Бургундская (), (1378—1425) — дочь герцога Бургундии Филиппа II Смелого и графини Фландрии Маргариты Мальской, жена герцога Передней Австрии Леопольда IV.

Биография 
Екатерина Бургундская была пятым ребёнком герцога Бургундии Филиппа Смелого и его жены Маргариты Мальской. Она родилась в начале апреля 1378 года в Монбаре. По отцовской линии Екатерина приходилась внучкой королю Франции Иоанну II Доброму.

15 августа 1393 года в Вене вышла замуж за Леопольда IV, герцога Передней Австрии. В то время Леопольд был соправителем своего брата Вильгельма. Под их контролем были герцогства Штирия, Каринтия, территории Крайны, Передней Австрии и графство Тироль. В 1396 братья поделили владения, вследствие чего Леопольд стал полноправным правителем Передней Австрии и Тироля.

Екатерина, несмотря на юный возраст, добилась у мужа значительной независимости в вопросах распоряжения своим приданым. С супругом они проживали на территории Эльзаса.

Их брак продолжался 18 лет, до самой смерти Леопольда в 1411 году. Детей у Екатерины и Леопольда не было.

Спустя три года Екатерина Бургундская вышла замуж во второй раз. Её мужем стал граф Максимилиан фон Раппольштайн, бывший младше Екатерины на 12 лет. Этот брак также остался бездетным.

Умерла Екатерина 25 января 1425 года в возрасте 46 лет. Первым местом её захоронения стал цистерцианский монастырь Шампмоль в Дижоне, позднее останки герцогини были перезахоронены на территории дворца герцогов Бургундии.

Родословная

Примечания

Литература 
 Brigitte Hamann: Die Habsburger, ein biographisches Lexikon, wyd. Verlag Carl Ueberreuter, Wiedeń 1988.

Ссылки 
 Екатерина Бургундская
 Бургундские герцоги
 Габсбурги
 Графы фон Раппольштайн

Бургундская ветвь династии Валуа
Супруги правителей XV века
Супруги правителей XIV века